Miejscowości w USA:
 Peshtigo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Peshtigo – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Peshtigo (ang. Peshtigo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette